Навстречу шторму () — ряд художественных произведений:

 «Навстречу шторму» — научно-фантастический роман американского писателя Тейлора Андерсона.
 «Навстречу шторму» — британский художественный телевизионный фильм 2009 года.
 «Навстречу шторму» — американский художественный кинофильм 2014 года.